

Carriera

Club
Nato a Torino, crebbe nelle formazioni giovanili del capoluogo piemontese. Esordì, non ancora diciottenne, nella prima squadra dell'Unione Sportiva Torinese, da cui poi passò al Football Club Pastore, squadra di primo rango in quegli anni.

Durante un incontro con il  venne notato dai dirigenti juventini, che lo fecero diventare un giocatore bianconero. In bianconero si impose subito nonostante la giovane età ed esordì nella stagione 1919-1920, il primo campionato dopo la prima guerra mondiale, vinto dall'Internazionale dopo una lunga lotta proprio con la Juventus. Giocò solo un'altra stagione con la maglia juventina dopodiché tornò all'Unione Sportiva Torinese, in cambio di Barucco.

Nazionale
Disputò con la maglia azzurra 4 gare, due delle quali ai Giochi olimpici di Anversa nel 1920. Fu il primo giocatore della  a giocare nella Nazionale italiana.

Statistiche

Cronologia presenze e reti in Nazionale

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni

Calciatori della Nazionale italiana